PCL steht als Abkürzung für:

 Pacific Coast League, eine US-amerikanische Baseball-Liga
 Parti communiste libanais, französische Abkürzung für die Libanesische Kommunistische Partei
 Parti communiste luxembourgeois, französische Abkürzung für die Kommunistische Partei Luxemburgs
 Partito Comunista dei Lavoratori, Kommunistische Partei der Arbeiter, Italien
 Photochemilumineszenz, Testverfahren zur Bestimmung der gesamten antioxidativen Kapazität
 Pilot Controlled Lighting, System, bei dem ein Pilot mittels Flugfunk die Landebahnbefeuerung einschalten kann
 Point Cloud Library, Open-Source-Projekt für die Datenverarbeitung von 3D-Punktwolken
 Polycaprolacton, ein biologisch abbaubarer Kunststoff
 Polytechnic of Central London, siehe University of Westminster
 Printer Command Language, Befehlssprache zum Steuern von Druckern
 Psychopathy Checklist, gebräuchlicher in der Fassung PCL-R, siehe Psychopathie #Unterdimensionen und Diagnostik
 Flughafen Pucallpa in Peru (IATA-Code)

Abkürzung